Церковь Преображения Господня () — католический храм в агрогородке Германовичи, Белоруссия. Относится к Шарковщинскому деканату Витебского диоцеза. Памятник архитектуры в стиле виленского барокко, построен в 1770—1787 годах. Храм включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (код 212Г000833). Расположен по адресу: ул. Энгельса, д.1.

В некоторых источниках католический храм в Германовичах именуется «Церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии», однако в церковных источниках, включая официальный сайт Католической церкви в Белоруссии приводится титул «Церковь Преображения Господня».

История 
Каменный католический храм в Германовичах в стиле виленского барокко был возведён в 1770—1787 годах. С 1810 года церковь стала приходской, во второй половине XIX века приход насчитывал более 3 тысяч верующих. В XIX веке российские власти уничтожили или переделали в православные церкви все прочие германовичские католические храмы и часовни, после чего храм Преображения оставался единственным католическим храмом города.

В 1948 году храм закрыт, здание приспособлено под хозяйственные нужды. В 1988 году храм был возвращён церкви, 31 октября 1988 года он был повторно освящён.

Архитектура 
Церковь Преображения Господня выполнена в стиле позднего барокко с элементами барочного классицизма. Прямоугольный в плане неф завершается полукруглой апсидой, по бокам которой расположены низкие боковые ризницы. Главный фасад оформлен портиком. По бокам главного фасада — квадратные в плане, высокие четырёхъярусные башни.

Литература 
 Герма́новичский костёл // Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. В 5-ти т. Т. 4 / Ред. колл.: П. У. Бровка и др — Мн.: Гл. ред. Белорус. Сов. Энциклопедии, 1981. — Т. 4. — 712 с. — 50 000 экз.
 Кулагін А. М. Каталіцкія храмы Беларусi. — Мінск: 2008. — ISBN 978-985-11-0395-5

Примечания

Ссылки 
 О храме на сайте Католической церкви в Белоруссии
 Сайт globus.tut.by 
 radzima.org

Католические храмы Витебской области
Шарковщинский район
Г